Le Tournoi de Miami 1985 s'est déroulé du 4 au  à Delray Beach et a été joué sur surface dure.

Faits marquants 
 Tim Mayotte remporte le tournoi en simple en battant Scott Davis en finale. Il décroche ainsi son premier titre ATP en simple.
 En double, Paul Annacone et Christo van Rensburg s'imposent en finale face à Sherwood Stewart et Kim Warwick. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final 
Victoire en 3 sets gagnants à partir des quarts de finale.

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final 
Victoire en 3 sets gagnants à partir des demi-finales.

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Miami
 Saison 1985 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 1985
Tennis aux États-Unis en 1985
Miami
Compétition de tennis à Delray Beach
Tennis en février 1985